Вильялонга (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 43,3 км². Население — 4331 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del Ayuntamiento de Villalonga 
 Web turística de Gandia y la Safor
 Safor Noticias
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  
 Directorio web de La Safor. 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии